Herr und Diener ist der Titel von:

 Herr und Diener (Märchen), Märchen der Brüder Grimm
 Herr und Diener (1917), deutscher Film von Adolf Gärtner

Siehe auch:
 Ein treuer Diener seines Herrn
 Herr und Knecht
 Sklaven und Herren